Pungkie (Sungai Mas), een plaats in Indonesië
Pungkie (Kaway XVI), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing